Pugni – plurale di pugno
 Pugni – raccolta di racconti di Pietro Grossi del 2006
 Cesare Pugni – compositore italiano

Pagine correlate 
 Pugno (disambigua)